Saurashtra steht für:

 Saurashtra (auch Sorath), eine Region im nordwestindischen Bundesstaat Gujarat, siehe Kathiawar
 ein ehemaliger Staat auf der Halbinsel Kathiawar, siehe Saurashtra (Staat)
 eine Weberkaste im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu
 deren Sprache, siehe Saurashtri